International Tennis Hall of Fame er en organisation, der ærer spillere og bidragsydere til tennissporten, og som har været anerkendt af International Tennis Federation siden 1986. Tennis Hall of Fame ligger i Newport, Rhode Island, USA og består af et museum, græsbaner, indendørs tennisfaciliteter og jeu de paume-faciliteter.

Museet er hjemsted for en stor samling af kulturgenstande og memorabilia, herunder videoer, fotografier, lydoptagelser, tennisudstyr og -beklædning, trofæer og kunst, der alt sammen er med til at belyse tennissportens historie fra dens oprindelse til moderne tid. Samlingen er udstillet året rundt i museets 1.200 m2 store udstillingsområde.

Hall of Fame er vært for adskillige tennisturneringer, herunder Hall of Fame Tennis Championships, der er en del af ATP World Tour, hvor den er den eneste græsbaneturnering i Nordamerika, og turneringen spilles normalt i ugen efter Wimbledon-mesterskaberne. Blandt de tidligere mestre kan nævnes amerikanerne John Isner og Mardy Fish, samt den dobbelte mester Fabrice Santoro fra Frankrig.

Historie 
Hall of Fame og museet er beliggende i Newport Casino, som i 1880 blev oprettet af James Gordon Bennett, Jr. som et eksklusivt resort for de rige og velhavende, og det blev designet af Charles McKim sammen med Stanford White, som tog sig af indretningen. I 1950'erne kom fristedet i økonomiske problemer og var i fare for at blive revet ned til fordel for opførelse af moderne indkøbsfaciliteter. 

United States National Lawn Tennis Association afholdt sit første mesterskab i Newport Casino i 1881, og det blev efterfølgende årligt afviklet samme sted indtil 1914, hvor tennis var blevet hovedattraktionen på resortet. I 1954 etablerede James Henry Van Alen Tennis Hall of Fame and Museum i casinoet. Kombinationen af tenniskampe og museet reddede bygningen fra nedrivning. Den er et eksempel på Victorian Shingle Style-arktitektur.

Van Alen havde i sinde, at anlægget blev "en helligdom for spillets idealer", og han blev valgt til præsident for Hall og Fame i 1957. International Tennis Hall of Fame blev officielt sanktioneret af United States Tennis Association, da den blev grundlagt i 1954 og blev anerkendt af International Tennis Federation i 1986. De første medlemmer af Tennis Hall of Fame blev optaget i 1955, og i 2010 var der 218 medlemmer fra 19 lande.

Priser 
For en beskrivelse af hver pris og en liste af dens modtagere, se fodnote.
Chairman's Award 
Davis Cup Award of Excellence
Eugene L. Scott Award
Fed Cup Award of Excellence
Golden Achievement Award
Joseph F. Cullman 3rd Award 
Samuel Hardy Award
Tennis Educational Merit Award

Medlemmer af International Hall of Fame

Spillere

Andre bidragydere

Nationaliteter

Eksterne henvisninger 
 International Tennis Hall of Fame 
 Chris Nicholson: 11 Intriguing Items at the International Tennis Hall of Fame 
 all about tennis - International Tennis Hall of Fame

Noter 

Tennis
Tennisorganisationer
Etableret i 1954